Социально-демократическая сила, или Подемос () — бывшая правая политическая партия, изначально альянс в Боливии, образованный бывшим президентом Боливии Хорхе Кирогой в 2005 году в Ла-Пасе. В основном поддерживала интересы бизнеса и крупных землевладельцев.

История 
Партия Социально-демократическая сила (сокращённо «Подемос») была создана как правый политический альянс в 2005 году в Ла-Пасе под руководством бывшего президента Хорхе Кирога на основе его политической партии  (НДД), которая ранее была под руководством покойного диктатора и президента Боливии Уго Бансера в результате объединения в альянс с Христианско-демократической партией (ХДП). К партии также присоединились диссиденты Левого революционного движения и радикальное крыло студенческого Националистического революционного движения. Альянс в том же 2005 году участвовал во всеобщих выборах и получил более 25% голосов.

Подемос придерживался либерально-консервативных тенденций и выступал против правительства президента Эво Моралеса от «Движения к социализму». 16 марта 2006 года НДД объявила о выходе из альянса Подемос.

9 июля 2008 года партия создала альянс с Христианско-демократической партией, образовав Согласие Подемос-2, целью которой было выдвинуть кандидатуру в президенты Хорхе Кирога, но вскоре после того Кирога отошёл от политической жизни.

18 августа 2008 года Избирательный суд Боливии объявил о лишении правосубъектности группы, поскольку организация не предоставила регистрационные книги своих членов. Примерно в 2009 году Подемос исчез как политический альянс, в то время как  и Христианско-демократическая партия продолжают существовать.

Участие в выборах

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Бывшие политические партии Боливии
Консервативные партии
Националистические партии
Коалиции партий